Петрилово — топоним:

 Петрилово (Брянская область) — деревня в Брасовском районе Брянской области
 Петрилово (Вологодская область) — деревня в Тотемском районе Вологодской области
 Петрилово (Ивановская область) — деревня в Шуйском районе Ивановской области
 Петрилово — деревня в Плюсском районе Псковской области, Плюсская волость
Петрилово (Костромская область) — село в Костромском районе Костромской области
 Петрилово (Ярославская область) — деревня в Переславском районе Ярославской области